Literatura: El llibre d'El codi Da Vinci de Dan Brown
 Cinema: La pel·lícula d'El codi Da Vinci
 Videojocs: El videojoc d'El codi Da Vinci
 Religió i societat: Crítiques a El codi Da Vinci